Die Saison 1966/67 war die 24. Spielzeit der höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Der Absteiger der Vorsaison CD Zacatepec wurde durch den Aufsteiger CF Nuevo León ersetzt.

Das Titelrennen 
Nach 26 Spieltagen lagen der Tabellenführer Deportivo Toluca und der Titelverteidiger Club América mit 34 Punkten gleichauf an der Tabellenspitze, wobei der Torquotient von 1,83 gegenüber 1,59 zu jenem Zeitpunkt deutlich für Toluca sprach. Am 27. Spieltag kam es in dem ab dieser Saison genutzten Aztekenstadion von Mexiko-Stadt zum Spitzenduell der beiden Mannschaften, das torlos endete. Während América auch in den beiden folgenden Heimspielen gegen den León FC und den Aufsteiger CF Nuevo León (jeweils 1:1) Punkte abgab, gewann Deportivo Toluca die letzten drei Spiele und holte seinen ersten Meistertitel in der Profiliga.

Abschlusstabelle 1966/67 

|}

Kreuztabelle 1966/67 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1966
Fußballsaison 1966/67